El término Schreber puede hacer referencia a:

  Daniel Paul Schreber, jurista y escritor alemán;
  Johann Christian Daniel von Schreber, naturalista alemán; o
  Schrebera, género de plantas oleáceas.